Натуральне число 873
 873 рік до нашої ери
 873 рік нашої ери